Osiedle
 Radziwie – dzielnica Płocka
 Miejscowość w Polsce 
 Radziwie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Ojrzeń